Словенка може бити:

 Словенка, етноним за припадницу словенске скупине народа
 Словенка, етноним за припадницу словеначког народа
 Словенка, женско име
 Словенка, словеначки филм из 2009.
 Словенка, новосадски часопис (1860—1861)